Colonia el Porvenir kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Porvenir, Michoacán de Ocampo, ort, Tlazazalca, 
 Colonia el Porvenir, Veracruz, ort, Misantla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar